Eleonora d'Orléans-Bragance, née le  à Jacarezinho, Brésil, est une princesse du Brésil, membre de la maison d'Orléans-Bragance, devenue par mariage, en 1981, princesse de Ligne.

Biographie

Famille 
Née à Jacarezinho (Paraná) en 1953, Eleonora d'Orléans-Bragance est la seconde fille et la huitième des douze enfants de Pedro Henrique d'Orléans-Bragance, prince du Grão-Pará, puis prince impérial du Brésil (1909-1981) et de la princesse Marie-Élisabeth de Bavière (1914-2011).

Par son père, elle descend de l'empereur Pedro II de Brésil (1825-1891), tandis que par sa mère, elle est une arrière petite-fille du roi Louis III de Bavière (1845-1921). Son frère aîné Luiz d'Orléans-Bragance (1938-2022), puis son frère Bertrand (né en 1941) sont successivement prétendants au trône du Brésil.

Mariage et postérité 
Eleonora d'Orléans-Bragance épouse en l'église Nossa Senhora da Gloria-du-Outeiro à Rio de Janeiro, le  Michel de Ligne,  prince de Ligne, prince d'Amblise, prince d'Épinoy et grand d'Espagne, chef de la maison de Ligne depuis 2005, né au château de Beloeil, Belgique, le , fils aîné et premier des sept enfants d'Antoine de Ligne,  prince de Ligne (1925-2005), et de la princesse Alix de Luxembourg (1929-2019).

Le couple a deux enfants :

 Alice princesse de Ligne (née à Bruxelles, le ), elle épouse en 2016 le comte Guillaume de Dampierre (né en 1985), dont deux enfants : 1) Olympia de Dampierre (2017) et 2) Guy de Dampierre (2020) ;
 Henri Antonio prince de Ligne (né à Bruxelles, le ), avocat.

Études 
Eleonora d'Orléans-Bragance est titulaire d'un diplôme en histoire de l'Université catholique de Rio de Janeiro.

Titres 
  -  : Son Altesse la princesse Eleonora de Ligne ;
 Depuis le  : Son Altesse la princesse de Ligne.

Honneur 
  Dame noble de l'ordre royal de Sainte-Isabelle de Portugal (2012).

Ascendance

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 

Maison d'Orléans-Bragance
Dame de l'ordre royal de Sainte-Isabelle de Portugal
Naissance en mai 1953
Naissance au Paraná